Hunte kan syfta på:
 Hunte (flod), en flod i Tyskland

Kända personer med efternamnet Hunte:

Conrad Hunte, cricketspelare
Heather Hunte, skådespelare
Hiram Hunte, fotbollsspelare
Julian Hunte, politiker
Neville Hunte, cyklist
O. D. Hunte, musikproducent
Terry Hunte, cricketspelare
Torino Hunte, fotbollsspelare